Грон () — вторая по длине река Словакии, левый приток Дуная. Длина реки — 276 км. Площадь водосборного бассейна — 5465 км².

На берегах Грона расположены города Брезно, Банска-Бистрица, Жьяр-над-Гроном, Жарновица, Нова-Баня, Тлмаче, Левице, Жельезовце, Коларово. Главные притоки — Париж, Сикеница и Слатина.

Бассейн реки покрывает примерно 11 % территории Словакии.

История 
Впервые под именем Hron () река упоминается в сборнике «К самому себе» (170 год). В наиболее раннем из дошедших до нас средневековых источников она фигурирует под именем Gron (1075 год). Начиная с XVII века до 1930-х река использовалась для перевозки шерсти.

Примечания 

Притоки Дуная
Реки Банска-Бистрицкого края
Реки Нитранского края